Gomīshān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gomīshān (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Gomīshān, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar